Zakres to słowo, które może oznaczać pole, sferę, dziedzinę pracy, działania (działalności), aktywności jakiegoś narzędzia, przyrządu albo określony zbiór obowiązków i odpowiedzialności danej osoby.

Pojęcie zakresu jest szeroko stosowane:

 w metrologii:
 zakres pomiarowy
 w biologii, genetyce:
 zakres reakcji
 zakres tolerancji
 w logice:
 zakres nazwy
 w fotografii:
 zakres przysłon
 w ekologii:
 zakres tolerancji ekologicznej
 w muzyce:
 zakres dźwięków muzycznych
 w informatyce:
 zakres w programowaniu
 w chemii:
 zakres zmiany barwy
 w elektroakustyce:
 zakres dynamiki dźwięku